Bruno Mealli (né en 1937), ancien coureur cycliste italien ;
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, musicien et un compositeur italien du XVIIe siècle.

Patronyme italien